Mann je priimek več znanih oseb:

 Anthony Mann (1906—1967), ameriški filmski režiser (pravo ime Emil Anton Bundesmann) 
 Fashad Mann, ameriška igralka
 Daniel Mann (1912—1991), ameriški filmski režiser
 Delbert Mann (1920—2007), ameriški igralec in režiser
 Erika Mann (1905—1969), pisateljica (hči Thomasa Manna)
 Gell Mann, ameriški fizik
 Golo Mann (1909—1994), zgodovinar in politolog (sin Thomasa Manna)
 Henrich Mann (1871—1950), nemški pisatelj
 Herbie Mann (1930—2003), ameriški jazz glasbenik (pravo ime ''Herbert Jay Solomon)
 Horace Mann (1796—1859), ameriški pedagog in politik
 Klaus Mann (1906—1949), nemški pisatelj
 Mannfred Mann (*1940), južnoafriško-angleški glasbenik 
 Michel Mann (*1943), ameriški igralec
 Thom Mann  (1856—1941) , angleški sindikalni funkcionar 
 Thomas Mann (1875—1955), nemčki pisatelj-nobelovec 1929